Кобили могу бити:

 Кобили (Бардјејов) (Kobyly) насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Кобили (Брецлав), (Kobylí) насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Кобили (Либерец), (Kobyly) насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република